Зузим — слово древнееврейского происхождения.

 Зузим () — название древнего народа в области Хам, к востоку от Иордана, и побеждённого Кедорлаомером (Кудур-Лагомаром).
 Зузим (мн. ч.) — древнееврейские монеты.